Премьера пятого сезона молодёжного сериала «90210: Новое поколение» транслировался с 8 октября 2012 года. 3 мая 2012 года канал The CW официально продлил сериал на новый сезон. 17 мая стало известно, что выход новых серий в эфир передвинут на понедельник на 20:00 перед показом финальных серий сериала «Сплетница» в 21:00.

В России пятый сезон транслировался с 8 июля 2014 года по 29 июля 2014 года на телеканале СТС Love каждый день в 17:00 и повтором в 13:20 — был показан весь пятый сезон сериала с полным дублированным озвучиванием.

Кастинг 
22 мая 2012 года ресурс TV Line сообщил, что Джиллиан Зинцер покидает шоу, однако, вероятней всего, вернётся в новом сезоне в нескольких эпизодах в гостевом качестве. 22 июня стало известно, что актёр Райли Смит получил роль в шоу — он сыграет любовный интерес для Энни Уилсон. Ариэль Кеббел также вернётся в шоу в роли злодейки Ванессы, как и Джош Цукерман в роли возлюбленного Наоми, Макса Миллера. Тревор Донован снимется, как минимум, в двух эпизодах нового сезона. 6 июля 2012 года стало известно, что Джастин Дили покинул сериал, однако создатели не отрицают возможности его появления в шоу. 9 июля стало известно, что Карли Рей Джепсен сыграет саму себя в премьерном эпизоде пятого сезона. 11 июля 2012 году Уэс Браун и Трей Байерс получили роли Тейлора — клубного промоутера и Алека, бизнес-партнёра Макса, соответственно. 18 июля появилась информация о том, что Лори Локлин вернётся в первом эпизоде пятого сезона в роли Дэбби Уилсон. 1 августа было объявлено, что Линдси МакКеон сыграет роль некой Сьюзанн, а рэпер Сэм Адамс появится в гостевой роли в одном из октябрьских эпизодов. Джессика Паркер Кеннеди получила роль Меган, «девчонки, рассказавшей свою непростую историю на сеансе групповой терапии». 3 августа 2012 года актёр Джейсон Томпсен получил роль Юджина Томпсена, а 14 августа стало известно, что олимпийский чемпион, пловец Райан Лохте сыграет самого себе в одном из октябрьских эпизодов. 22 августа 2012 стало известно, что актриса Кармен Электра появится в ноябрьском эпизоде и вернётся в качестве гостя в сотую серию. 23 августа E! Online сообщил, что Нелли Фуртадо сыграет саму себя и исполнит песню с нового альбома. 24 августа появилась информация, что Дениз Ричардс сыграет светскую львицу Гвен в сотой серии. 8 сентября ресурс Zap2it объявил, что Эмбер Стивен сыграет привлекательную и умную Брайс, потенциальную сотрудницу компании Макса — первый эпизод с её участием выйдет в ноябре. 12 сентября стало известно, что певец Ne-Yo сыграет самого себя в одном из ноябрьских эпизодов. 17 сентября Натали Моралес, звезда сериала «Парки и зоны отдыха», сообщила, что сыграет Эшли и появится в нескольких эпизодах начиная с эпизода номер семь. 21 сентября основатель и главный редактор ресурса JustJared.com, Джаред Энг, сообщил, что сыграет самого себя в сериале. 25 сентября ресурс TV Guide опубликовал информацию о том, что Тайо Круз появится в сотом эпизоде шоу .

Основной состав 
 Шеней Граймс — Энни Уилсон
 Тристан Уайлдз — Диксон Уилсон
 Мэтт Лантер — Лиам Курт
 Анна-Линн МакКорд — Наоми Кларк
 Майкл Стэгер — Навид Ширази
 Джессика Строуп — Эйрин Сильвер
 Джессика Лаундс — Адрианна Тэйт-Дункан

Приглашённые звёзды 
 Джош Цукерман — Макс Миллер
 Ариэль Кеббел — Ванесса Шоу
 Трей Байерс — Алек Мартин
 Уэс Браун — Тейлор Уилльямс
 Линдси МакКеон — Сьюзанн
 Джессика Паркер Кеннеди — Меган
 Райли Смит — Райли Уоллерс
 Роб Мейис — Колин Белл
 Пейтон Лист — Линдси Бэквит
 Райан Роттман — Шейн
 Грант Гастин — Кэмпбелл Прайс
 Натали Моралес — Эшли Говард
 Робин Томас — Чарльз Сандерсон
 Линдон Смит — Микаэла
 Чарли Уэбер — Марк Холланд
 Робби Джонс — Джордан

Специально приглашённые звёзды:

 Лори Локлин — Дэбби Уилсон
 Тревор Донован — Тэдди Монтгомери
 Джастин Дили — Остин Толлридж
 Кристина Мур — Трейси Кларк
 Эбби Кобб — Эмили Брэдфорд
 Адам Грегори — Тай Коллинз
 Крис Зилка — Джейсон
 Закари Рей Шерман — Джаспер Герман
 Крис Маккенна — Патрик
 Дениз Ричардс — Гвен
 Кармен Электра — Вэста
 Карли Рэй Джеспен — Играет саму себя
 Робин Гивенс — Шерил
 Кеке Палмер — Элизабет
 Принц Майкл Джексон I — Купер
 Сэмми Адамс — Играет самого себя
 Райан Лохте — Играет самого себя
 Нелли Фуртадо — Играет саму себя
 Ne-Yo — Играет самого себя
 Джаред Энг — Играет самого себя
 Тайо Круз — Играет самого себя
 Tegan and Sara — Играют самих себя
 Рита Ора — Играет саму себя
 Терелл Оуэнс — Играет самого себя
 Джоуи МакЭнтайер — Играет самого себя
 Олли Мерс — Играет самого себя
 Вольфганг Пак — Играет самого себя
 The Goo Goo Dolls — Играю самих себя
 Fall Out Boy — Играю самих себя

Производство 
30 июня канал The CW выпустил первый 30-секундный проморолик, однако он не содержал новых сцен, а лишь фрагменты из финальных сцен последнего эпизода четвёртого сезона. 23 августа в сети появился проморолик пятого сезона, содержащий новые сцены, включая эпизоды с участием Джастина Дили.

Описание эпизодов

Примечания

Ссылки 
 Информационный сайт сериала
 Пятый сезон на сайте IMDB
 Пятый сезон сериала на сайте TV.Com

Телесезоны США 2012 года
Телесезоны США 2013 года
Сезоны телесериала «90210: Новое поколение»